L'edizione 1939-1940 della Lega Nazionale vide la vittoria finale del Servette FC Genève.

Capocannoniere del torneo fu Georges Aeby (Servette FC Genève), con 22 reti.

Squadre partecipanti

Classifica finale

Verdetti
  Servette FC Genève Campione di Svizzera 1939-1940.
  Grasshopper Club Zürich vincitrice della Coppa Svizzera 1939-1940.
  FC Bienne retrocesso in Prima Lega 1940-1941.

Tabellone

Calendario

Verdetti 
Servette FC Genève Campione di Svizzera 1939-40.

Classifica marcatori

Note

Collegamenti esterni 

Calcio nel 1939
Calcio nel 1940
1939-1940